Крозби има више значења:

 Крозби
 Крозби (Тексас)
 Крозби (Минесота)
 Крозби (Мисисипи)
 Крозби (Северна Дакота)